Такмичење и дисциплина скок удаљ у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржана је 27. и 28. јула на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Постигнута су два национална рекорда (Норвешка и Летонија), 3 лична рекорда и 5 најбољих резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 19 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма је 6,65 (КВ). Дванаест најбоље пласираних пласирају се у финале. Задату норму је прескочило 10 такмичарки, а две су се пласирале према постигнутом резултату (кв).

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном